L'élection présidentielle de 2011 peut désigner :

 l'élection présidentielle de 2011 en république démocratique du Congo ;
 l'élection présidentielle de 2011 en Ossétie du Sud ;
 l'élection présidentielle bulgare de 2011 ;
 l'élection présidentielle irlandaise de 2011 ;
 l'élection présidentielle nigériane de 2011 ;
 l'élection présidentielle nigérienne de 2011 ;
 l'élection présidentielle portugaise de 2011 ;
 l'élection présidentielle libérienne de 2011 ;
 l'élection présidentielle argentine de 2011 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2011
 Élection présidentielle de 2010
 Élection présidentielle de 2012